Handa steht für:

 Handa (Aichi), Stadt in der Präfektur Aichi, Japan
 Handa (Tokushima), Japan
 Handa Island, Insel vor der schottischen Westküste
 Handa-kun, japanische Anime-Serie

Handa ist der Familienname folgender Personen:

 Etsuko Handa (* 1965), japanische Fußballspielerin
 Kōya Handa (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Riku Handa (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Takeshi Handa (* 1985), japanischer Fußballspieler